

Persone
 Angelo Bastiani (1913-1996) – generale italiano
 Enrico Bastiani (1938) – ex allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giuseppe Bastiani (fl. 1594) – pittore italiano del Rinascimento
 Lazzaro Bastiani (1429-1512) – pittore italiano
 Monica Bastiani (1964) – ex cestista italiana

Altro
 Fortezza Bastiani – film del 2002 diretto da Michele Mellara
 Grand Hotel Bastiani – struttura alberghiera nel centro storico di Grosseto